Stan na: 27 października 2013

Ambasada RP w Arabskiej Republice Egiptu w Kairze
szef placówki: Michał Murkociński (ambasador)
Strona oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez ambasadę RP w Limie (Peru). 

Konsulat Honorowy RP w Guayaquil
konsul honorowy: Francisco Pablo Rizzo Pastor  (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Quito
konsul honorowy: Tomasz Morawski  (język konsula polski, hiszpański, angielski, francuski, rosyjski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez ambasadę RP w Kairze (Egipt).

Konsul Honorowy RP w Asmarze
 konsul honorowy: Bahta Gebremariam Kidane

Ambasada RP w Republice Estońskiej w Tallinnie
szef placówki: Robert Filipczak (ambasador)

Ambasada RP w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii w Addis Abebie
szef placówki: Jacek Jankowski (ambasador nadzwyczajny i pełnomocny)
Strona Oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych